El apellido Feinmann puede hacer referencia a:

 Eduardo Feinmann, periodista argentino.
 José Pablo Feinmann, escritor, docente y filósofo argentino.